Каргалы — село в Викуловском районе Тюменской области России. Административный центр Каргалинского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Тюменской области, в таёжной зоне, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, на левом берегу реки Ишим, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от села Викулова, административного центра района. Абсолютная высота — 64 метра над уровнем моря.
Климат
Климат континентальный с суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 417 мм. Средняя температура января составляет −18,9 °C, июля — +18 °C. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом — 161 день.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 46,4 %, женщины — соответственно 53,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 899 чел.

Примечания 

Населённые пункты Викуловского района